SSC kan syfta på:

 Rymdbolaget Swedish Space Corporation SSC.
 SSC Aero en amerikansk superbil.
 SSC Venezia en italiensk fotbollsklubb.
 Sikkim State Congress ett indiskt parti.
 Statens servicecenter
 SSC – Safe, sane and consensual, en term inom BDSM